Cet article recense les Pays (issus de la loi Voynet) qui sont situés totalement ou partiellement sur le département français des Alpes-de-Haute-Provence. 

Liste (non exhaustive):

 Pays de Haute-Provence
 Pays Sisteronais-Buëch
 Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance
 Pays Dignois
 Pays A3V (Asse-Verdon-Vaïre-Var)
 Pays Durance-Provence
 Pays du Verdon
 Pays Gapençais

Alpes-de-Haute-Provence